

Prénom ou patronyme 

Romaine, prénom, féminin de Romain. Il est aussi utilisé comme prénom qui n’est pas le pendant féminin d’un prénom masculin, dans sa version révolutionnaire. Romaine est aussi un prénom révolutionnaire, présent dans le calendrier républicain, où il est présent en rappel de la salade. Existant avant la Révolution, il est attribué depuis régulièrement, mais moins d’une dizaine de fois par an. Il se fête le  (22 germinal).

 Romaine de Todi († 324), vierge et ascète à Todi en Ombrie, sur les bords du Tibre ; fêtée le 23 février.

Patronyme 

 Eugène Romaine (1905-1983), homme politique français

Pseudonyme 

 Françoise Romaine (1384-1440), une sainte italienne.

Hydronymes 
La rivière Romaine, située sur la Côte-Nord, au Québec (Canada).
Projet de la Romaine, complexe de quatre centrales hydroélectriques construites sur cette rivière par Hydro-Québec.
La Petite Romaine, un affluent de l’estuaire du Saint-Laurent, coulant dans les municipalités des Escoumins et Longue-Rive, sur la Côte-Nord, au Québec (Canada).
La Romaine, rivière de Haute-Saône, France, affluent de la Saône.

Fictions 

 Romaine, film d'Agnès Obadia sorti en 1997
 Romaine par moins 30, film français réalisé par Agnès Obadia en 2007

Nom commun ou adjectif 

 Romaine, une habitante de Rome en Italie ou de Romery en France ; ou bien un objet féminin relatif à ces villes ou à leur culture.
 Romaine, variété de laitue
 Romaine, police typographique à caractères droits et verticaux

Voir aussi 
 
 Balance romaine : instrument de mesure
 Civilisation romaine : culture latine en rapport avec la Rome antique
 Église catholique romaine : religion catholique
 Douche romaine ou émétophilie, pratique sexuelle

Notes 

Homonymie de prénom
Homonymie d'hydronyme
Prénom révolutionnaire
Prénom féminin
Prénom français
Patronyme français